Това е списък на всички населени места в Бахрейн с население над 10 хиляди души. В столичната метрополия Манама живеят 90% от населението на страната, която към 2010 има население от почти 1 милион и 100 хиляди души. Интересен факт за страната е, че почти 50% от живеещите в Бахрейн са чужденци, като те са с най-голяма концентрация в столичния град.

 
Бахрейн